Ванс () — кантон во Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Приморские Альпы. До 2015 года входил в состав округа Грас. После модификации, проведенной в результате административной реформы в марте 2015 года, кантон входит в состав округов Грас и Ницца.

История 
Кантон был создан 15 февраля 1790 года. В 1801 году состав кантона подвергался модификации.

До реформы 2015 года в кантон входили 3 коммуны (Ванс, Ла-Год и Сен-Жанне). По закону от 17 мая 2013 и декрету от 24 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Приморские Альпы уменьшилось с 52-х до 27-ми. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы в составе кантона 47 коммун (10 из состава округа Грас и 37 из состава округа Ницца).

Начиная с выборов в марте 2015 года, советники избираются по смешанной системе (мажоритарной и пропорциональной). Избиратели каждого кантона выбирают Совет департамента (новое название генерального Совета): двух советников разного пола. Этот новый механизм голосования потребовал перераспределения коммун по кантонам, количество которых в департаменте уменьшилось вдвое с округлением итоговой величины вверх до нечётного числа в соответствии с условиями минимального порога, определённого статьёй 4 закона от 17 мая 2013 года. В результате пересмотра общее количество кантонов департамента Верхний Рейн в 2015 году уменьшилось с 31-го до 17-ти.

Советники департаментов избираются сроком на 6 лет. Выборы территориальных и генеральных советников проводят по смешанной системе: 80 % мест распределяется по мажоритарной системе и 20 % — по пропорциональной системе на основе списка департаментов. В соответствии с действующей во Франции избирательной системой для победы на выборах кандидату в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов (то есть больше половины голосов из числа не менее 25 % зарегистрированных избирателей). В случае, когда по результатам первого тура ни один кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур голосования. К участию во втором туре допускаются только те кандидаты, которые в первом туре получили поддержку не менее 12,5 % от зарегистрированных и проголосовавших «за» избирателей. При этом, для победы во втором туре выборов достаточно простого большинства (побеждает кандидат, набравший наибольшее число голосов).

Консулы кантона 

После реформы 2015 года консулов избирают парами:

Состав кантона 
До марта 2015 года код INSEE кантона — 06 28, в состав кантона Ванс входило 3 коммуны, административный центр (главная коммуна) — Ванс.

С марта 2015 года площадь кантона — 1146,1 км², включает в себя 47 коммун, в том числе 10 коммун округа Грас: 2 коммуны из прежнего состава кантона Ванс (Ванс и Сен-Жанне), 6 коммун из состава упразднённого кантона Курсегуль (Безодён-лез-Альп, Буйон, Консегюд, Курсегуль, Ле-Фер, Рокестерон-Грас) и 2 коммуны Эглён и Салагриффон из состава упразднённого кантона Сент-Обан; 37 коммун из состава округа Ницца: 10 коммун из состава упразднённого кантона Виллар-сюр-Вар (Бероль, Виллар-сюр-Вар, Да-Тур, Льёш, Малоссен, Массуэн, Пьерла, Турнефор, Туэ-сюр-Вар, Тьери), 9 коммун из состава упразднённого кантона Гийом (Антрон, Бёй, Вильнёв-д’Антрон, Гийом, Далюи, Пеон, Сен-Мартен-д’Антрон, Соз, Шатонёф-д’Антрон), 9 коммун из состава упразднённого кантона Пюже-Тенье (Аскро, Ла-Круа-сюр-Рудуль, Ла-Пен Овар, Пюже-Ростан, Пюже-Тенье Риго, Сен-Леже, Сент-Антонен) и 9 коммун из состава упразднённого кантона Рокестерон (Бонсон, Жилет, Кюэбри, Пьерфё, Ревест-ле-Рош, Рокестерон, Сигаль, Тудон, Турет-дю-Шато). Суммарная численность населения коммун в составе кантона — 37 387 человек, плотность населения — 32,62 чел/км² (по данным INSEE, 2013). Офис советника находится в коммуне Ванс. Коммуна Ла-Год из прежнего состава кантона Ванс передана в состав вновь созданного кантона Кань-сюр-Мер-2 (округ Грас).

Население 
Численность население кантона в 2007 году составляла 29 794 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Население коммун департамента Приморские Альпы на сайте INSEE